Budget fédéral d'Allemagne
 Budget fédéral de Belgique
 Budget fédéral du Canada
 Budget fédéral des États-Unis
 Budget fédéral de Suisse